Oedhof ist der Ortsname von

 Oedhof (Eckental), Ortsteil des Marktes Eckental, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Oedhof (Freilassing), Ortsteil der Stadt Freilassing, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Oedhof (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Oedhof (Neukirchen-Balbini), Ortsteil des Marktes Neukirchen-Balbini, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Oedhof (Schönberg), Ortsteil des Marktes Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Oedhof (Straßkirchen), Ortsteil der Gemeinde Straßkirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

 Oedhof (Gemeinde Gutenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Gutenbrunn, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Siehe auch:
 Ödhof